Константин Андроникашвили:
 Андроникашвили, Константин Эмануэльевич (Котэ) (1876 — не ранее 1925) — лидер Комитета по вопросам независимости Грузии (1924).
 Андроникашвили, Константин Иосифович (1887—1954) — грузинский советский режиссёр, драматург, переводчик и театральный педагог.
 Андроникашвили (Андроников), Константин Ясеевич (1916—1997) — французский дипломат, православный богослов и переводчик, князь.